Seventeen («diecisiete» en inglés) puede referirse a:

 Seventeen (2003), canción de Ladytron.
 Seventeen (2007), canción de Simon Webbe.
 Seventeen, revista estadounidense para adolescentes.
 Seventeen, banda masculina surcoreana.
 Seventeen, banda indonesia.
 Seventeen Seconds (álbum de The Cure),  LP de estudio de la banda británica de rock The Cure.
 Seventeen Days, tercer álbum de estudio de la banda de rock estadounidense 3 Doors Down.